Иодид гольмия(III) — неорганическое соединение, 
соль гольмия и иодистоводородной кислоты с формулой HoI,
светло-желтые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Иодирование металлического гольмия:

 Реакция иодида ртути на опилки гольмия:

Физические свойства 
Иодид гольмия(III) образует светло-желтые, очень гигроскопичные кристаллы.

Образует кристаллогидрат .

Литература 
 
 

гольмия
Галогениды металлов